Szwajcaria:
 Falsch – szwajcarska nazwa gminy Vals

Inne:
 Falsch – belgijski film